Grillot ist der Familienname folgender Personen:

 François Grillot (Architekt) (1793–1868), französischer Architekt
 François Grillot (1955–2021), französischer Jazzmusiker
 Léon Charles Grillot (1827–1898), französischer Architekt
 Jean-Joseph Grillot (1708–1765), französischer Theologe
 Nicolas Grillot (1769–1824), französischer Architekt
 Rémy Grillot (1766–1813), französischer General der Infanterie